Ульозеро — пресноводное озеро на территории Винницкого сельского поселения Подпорожского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,1 км², площадь водосборного бассейна — 2,72 км². Располагается на высоте выше 241,4 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно на два километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С западной стороны Ульозера вытекает безымянная протока, впадающая в Курбозеро, из которого берёт начало река Верхняя Курба, впадающая в реку Оять, левый приток Свири.

В озере расположено не менее трёх безымянных островов различной площади.

К западу от озера проходит дорога местного значения.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100811102000015500.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Ояти
Озёра Подпорожского района